De Svenska Cupen 2015–2016 was de 60ste editie van de strijd om de Zweedse voetbalbeker, die werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 9 juni 2015 met de eerste ronde en eindigde op 5 mei 2016 met de finale in het Gamla Ullevi in Göteborg. BK Häcken won het toernooi voor het eerst in de clubgeschiedenis en kwalificeerde zich voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2016/17.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2015
Superettan 2015
Allsvenskan 2016
Superettan 2016

2016
Bekervoetbal 2015/16